Gli Ashen Mortality sono un gruppo doom metal britannico, formato nel 1993 da Ian Arkley (ex-Seventh Angel) e Melanie Bolton. Il gruppo ha registrato e in seguito pubblicato due demo, due album, svolgendo concerti anche in paesi come Inghilterra, Paesi Bassi e Germania. Utilizzano voci sia maschili che femminili accompagnati con growl e suonando quindi una musica molto pesante e heavy metal, influenzato da tematiche tipiche del doom, death e gothic metal e quelle legate al cristianesimo. Il gruppo si è diviso nel 2005, quando Arkley se ne andò per formare i My Silent Wake.

Nello stesso anno, il bassista Tim Cooper morì di leucemia.

Formazione originale
 Ian Arkley - chitarra, voce
 Melanie Bolton - voce, tastiere
 Tim Cooper - basso
 Ben Jones - batteria

Discografia
 1993 - Ashen Mortality (demo)	
 1994 - Separation (demo)	
 1996 - Sleepless Remorse
 1998 - Your Caress

Collegamenti esterni